Schandarow ist der Familienname folgender Personen:

 Radoslaw Schandarow (* 1996), bulgarischer Tennisspieler
 Wassil Schandarow (* 1991), bulgarischer Tennisspieler